Andrzej Alojzy Koźmian (zm. 1796) – sędzia ziemski lubelski
 Andrzej Edward Koźmian (1804–1864) – literat